Giraumont kan syfta på:
 Giraumont, Meurthe-et-Moselle
 Giraumont, Oise